La Serie A maschile FIPAV 1967-68 fu la 23ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Ruini Firenze dopo uno spareggio vinto per 3-1 (15-12, 9-15, 15-5, 16-14) a Faenza contro la Salvarani Parma, il 23 maggio 1968.

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1967
Pallavolo nel 1968
 1967-1968